Райково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
  — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Райково (Ивановская область) — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Райково — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Райково (Псковская область) — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Райково (Татарстан) — деревня в Янцеварском сельском поселении в Пестречинском районе Татарстана.
 Райково — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

Болгария 
  — бывшее село, район города Смолян.

См. также 
 Большое Райково
 Малое Райково
 Среднее Райково